Heinrich Kühl ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Kühl (Kaufmann) (1748–1821), deutscher Kaufmann und Oberalter
 Heinrich Kühl (Galerist) (1886–1965), deutscher Galerist, siehe Kunstausstellung Kühl